Выборы мэра Хьюстона состоялись в два тура:  и 12 декабря. Во второй тур вышли кандидаты Сильвестр Тёрнер и Билл Кинг, набравшие 32,05 % и 24,85 % соответственно, где Тёрнер победил Кинга с результатом 50,96 % против 49,04 %. Действовавшая на момент выборов мэр Эннис Паркер, занимавшая третий срок в должности не могла переизбраться из-за ограничения в три срока.

Кандидаты 
В первом туре выборов участвовали 13 человек:

 Сильвестр Тёрнер — член Палаты представителей Техаса (с 1988), участник  и .
 Билл Кинг — адвокат и бывший мэр города  (2001—05).
  — член Палаты представителей США (2003—05), участник  и .
 Бен Холл — городской прокурор Хьюстона (1992—94) и участник .
  — шериф округа Харрис (2009—15) и член  (2004—09).
 Марти Маквей — руководитель частного акционерного капитала.
 Стивен Костелло — член Муниципального Совета Хьюстона (с 2009).
 Хок Тай Нгуен
 Деметрия Смит
 Виктория Лэйн
 Рафаэль Муньос
 Дейл Стеффес
 Джо Феррейра

Опросы

Результаты